Василий Синенко:
 Синенко, Василий Дмитриевич (1921—2004) — полный кавалер ордена Славы.
 Синенко, Василий Яковлевич (род. 1943) — член-корреспондент Российской академии образования, Заслуженный учитель Российской Федерации.